Censorinus ist ein sehr kleiner, aber auffällig heller Einschlagkrater auf der Mondvorderseite in der Nähe des Mondäquators, am südlichen Rand des Mare Tranquillitatis, südöstlich des Kraters Maskelyne.
Östlich liegt der größere Nebenkrater Censorinus A.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem römischen Schriftsteller Censorinus offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Censorinus auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)